Kazimierz II Mazur → Jan Kazimierz Mazur (ur. 1899) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości
 Kazimierz Mazur (1930–2000) – polski pięcioboista nowoczesny
 Kazimierz Mazur (1948–2022) – polski aktor, ojciec
 Kazimierz Mazur (ur. 1984) – polski aktor, syn

Przypisy